Over the Garden Wall ist der Titel folgender Werke:

 Over the Garden Wall (1910), US-amerikanischer Kurzfilm 
 Over the Garden Wall (1911), US-amerikanischer Kurzfilm 
 Over the Garden Wall (1914), US-amerikanischer Kurzfilm 
 Over the Garden Wall (1917), US-amerikanischer Kurzfilm 
 Over the Garden Wall (1918), US-amerikanischer Kurzfilm 
 Over the Garden Wall (1919), US-amerikanischer Film von David Smith 
 Over the Garden Wall (1934), britischer Film von John Daumery 
 Over the Garden Wall (1950), britischer Film von John E. Blakeley 
 Over the Garden Wall, Originaltitel von Hinter der Gartenmauer, US-amerikanische animierte Miniserie von Patrick McHale (2014)